Danault peut désigner :

Patronyme
 Danielle Danault, une entrepreneure et une femme d’affaires québécoise ;
 Phillip Danault (1993-), un joueur professionnel canadien de hockey sur glace.

Personnages de fiction
 Gilles Danaul, un personnage dans la télésérie Lâcher prise
 Valérie Danault, un personnage dans la télésérie Lâcher prise